Озулуама де Маскарењас има више значења:

 Општина Озулуама де Маскарењас (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Озулуама де Маскарењас (Озулуама де Маскарењас, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику